Puchar Narodów Afryki 2021 – 33. edycja turnieju o mistrzostwo Afryki w piłce nożnej. Gospodarzem tego turnieju został wybrany Kamerun. Pierwotnie turniej miał zostać rozegrany latem 2021 roku. 15 stycznia 2020 roku CAF ogłosił, że ze względu na klimat panujący latem w Kamerunie turniej odbędzie się w dniach 9 stycznia - 6 lutego 2021. 30 czerwca 2020 roku CAF ogłosił kolejną zmianę terminu rozegrania turnieju na przełom stycznia i lutego 2022 roku ze względu na epidemię choroby COVID-19.

Tytułu mistrzowskiego broniła reprezentacja Algierii, która odpadła już w fazie grupowej. W Polsce turniej był transmitowany przez platformę stramingową Viaplay Polska.

Puchar Narodów Afryki 2021 zdobyła reprezentacja Senegalu, dla której był to pierwszy triumf w historii. W finale Sengalczycy pokonali reprezentację Egiptu po serii rzutów karnych. Trzecie miejsce zajął Kamerun.

Wybór gospodarza 
Po spotkaniu Komitetu Wykonawczego CAF w dniu 24 stycznia 2014 r. ogłoszono trzy oficjalne kandydatury na gospodarza Pucharu Narodów Afryki 2021. Odrzucono przy tym trzy inne kandydatury, które były uznane w listopadzie 2013.

20 września 2014 roku Komitet Wykonawczy CAF ogłosił, że gospodarzem turnieju w 2021 roku zostanie Wybrzeże Kości Słoniowej. Podczas tego samego spotkania ogłoszono również, gospodarza Pucharu Narodów Afryki 2023, którym została Gwinea.

Zmiana gospodarza 
Z powodu niestabilnej sytuacji politycznej w Kamerunie zarząd CAF postanowił odebrać prawa do organizacji Pucharu Narodów Afryki 2019. Jednakże, prezydent CAF Ahmad Ahmad, przyznał Kamerunowi prawo do organizacji następnego turnieju w 2021 roku. W związku z tym Wybrzeże Kości Słoniowej będzie gospodarzem w 2023, a Gwinea zostanie gospodarzem w 2025. Po przełożeniu turnieju z powodu epidemii COVID-19 na rok 2022 Kamerun pozostał gospodarzem.

Format rozgrywek 
Jeżeli zostanie zachowany obecny format rozgrywek, to w stawce znajdą się 24 drużyny. Wśród nich tylko gospodarz ma zapewnione miejsce w turnieju, pozostałe drużyny muszą wziąć udział w kwalifikacjach. Drużyny zostaną rozlosowane na sześć grup, po cztery drużyny każda. Drużyny będą rozgrywać mecze w systemie kołowym ("każdy z każdym"). Po dwie najlepsze drużyny, z każdej grupy, oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc, awansują do 1/8 finału. Zwycięzcy awansują do ćwierćfinału, a zwycięzcy ćwierćfinału awansują do półfinału. W finale znajdą się zwycięzcy półfinałów, a ich przegrani zmierzą się w pojedynku o trzecie miejsce.

Kwalifikacje

Zakwalifikowane drużyny

Obiekty 
W związku z rozszerzeniem rozgrywek z 16 do 24 drużyn, zwiększono również liczbę obiektów do sześciu. Mecze PNA 2022 będą odbywać w pięciu kameruńskich miastach, na sześciu stadionach.

Mecze otwarcia i zamknięcia (finał) odbędą się na największym obiekcie - Paul Biya Stadium, w stolicy kraju, Jaunde.

Losowanie 
Losowanie fazy grupowej odbyło się 17 sierpnia 2021. Zespoły podzielono na koszyki następująco:

Faza grupowa 

Gdy drużyny mają tyle samo punktów, o kolejności w tabeli decyduje:
 Liczba punktów uzyskana w meczach między zainteresowanymi drużynami (tylko w przypadku dwóch drużyn);
 Bilans bramek uzyskany w meczach między zainteresowanymi drużynami;
 Liczba goli strzelonych w meczach między zainteresowanymi drużynami;
 Bilans bramek uzyskany we wszystkich meczach grupowych;
 Liczba goli strzelonych we wszystkich meczach grupowych;
 Losowanie.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Ranking drużyn z trzecich miejsc 

Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze zespoły z 3. miejsc. Kolejność meczów z tymi drużynami zależy od tego, z której są grupy (żółtym kolorem oznaczono wariant, który stał się faktem):

Faza pucharowa

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce 
W meczu o trzecie miejsce nie rozgrywano dogrywki. W przepadku remisu przechodzono od razu do serii rzutów karnych.

Finał 

 
PUCHAR NARODÓW AFRYKI 2021

Senegal PIERWSZY TYTUŁ

Strzelcy 
 8 goli
  Vincent Aboubakar

5 goli
  Karl Toko Ekambi

 3 gole
  Gabadinho Mhango
  Ibrahima Koné
  Sofiane Boufal
  Sadio Mané

 2 gole

 1 gol

 Gole samobójcze
  Adama Guira (dla Gabonu)
  André Onana (dla Burkiny Faso)
  Nayef Aguerd (dla Gabonu)

Nagrody

Drużyna turnieju 
Najlepszy trener:  Aliou Cissé

Przypisy 

Puchar Narodów Afryki
2021 w sporcie
2021 w Afryce
2022 w sporcie
2022 w Afryce
Piłka nożna w Kamerunie
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19